Спортивний клуб «Віта» (Кіншаса) або просто «Віта» () — професіональний футбольний клуб з міста Кіншаса, столиці ДР Конго. Один з найтитулованіших футбольних клубів країни.

Історія 
АС ВІта Клуб було засновано в 1935 році Оноре Ессабе в місті Кіншаса під назвою «Ренесанс».

В 1939 році було змінено назву на «Діаблес Руже», в 1942 році — на Вікторія Клуб, а в 1971 році — на Віта Клуб. 17 грудня 1976 року він отримав статус полісекційного клубу:
 футбол
 баскетбол
 натею
 волейболу.

Досягнення

Національні турніри 
  Чемпіонат ДР Конго (Лінафут)
  Чемпіон (14): 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1980, 1988, 1993, 1997, 2003, 2010, 2015, 2018.
 Фіналіст (3): 2011, 2012, 2013, 2016

  Кубок ДР Конго
  Володар (9): 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1981, 1982, 1983, 2001.
  Фіналіст (2): 1984, 1997.

  Суперкубок ДР Конго
  Володар (1): 2015.

  Папа Калала Челендж
  Володар (2): 1982, 1983

Міжнародні трофеї 
 Кубок Африканських чемпіонів/Ліга чемпіонів КАФ
  Володар (1): 1973
  Фіналіст (2): 1981, 2014

 Міжклубний кубок Кагаме
  Бронзовий призер (1): 2012

 Водаком Челленд
  Володар (1): 2004

Статистика виступів на континентальних турнірах

Ліга чемпіонів КАФ 

1- «Улінзі Старс» покинув турнір.

Кубок Африканських чемпіонів 

1- Майгті Детс покинув турнір через нездатність оплатити поїздку до Заїру.

Кубок конфедерації

Кубок КАФ

Кубок володарів кубків КАФ

Відомі гравці 
  Зола Матумола
   Роже Лукаку
   Ерве Нзело-Лембі
   Рікі Мавуба
  Жерар Мукунку
  Моріс Педро Мутеба Муанза

Примітки

Посилання 
 Профіль клубу  на сайті soccerpunter.com
 Профіль клубу  на сайті zerozero.pt
 Профіль клубу  на сайті weltfussballarchiv.com
 Статистика виступів на континентальних турнірах 

Футбольні клуби ДР Конго
Футбольні клуби, засновані 1935